Верзила:

 Верзила (фильм, 1989)
 Верзила (фильм, 2012)
 Верзила  —  одно из обозначений Высокого Человека,  главного антагониста серии фильмов ужасов «Фантазм».